La Coupe UNCAF des Nations 1991 sert à qualifier trois équipes d'Amérique Centrale pour la Gold Cup 1991.

Tour préliminaire 

|}

Phase finale 
Joué à San José au Costa Rica du  au .

Le Costa Rica, le Guatemala et le Honduras sont qualifiés pour la Gold Cup 1991.

1991
Événement sportif international au Costa Rica
Compétition de football au Costa Rica
UNCAF
1991 au Costa Rica